Jméno a příjmení Milan Kohout má více nositelů:

 Milan Kohout (* 1955) – česko-americký herec, básník, spisovatel, vysokoškolský pedagog, signatář Charty 77
 Milan Kohout (fotbalista) (* 1963) – český fotbalista
 Milan Kohout (grafik) (* 1945) – český grafik